Le pont Lafayette peut désigner les ponts suivants :
 Pont La Fayette (Paris) ;
 Pont Lafayette (Lyon).